Вознесенська міська громада — територіальна громада у Миколаївській області.
 Вознесенська сільська громада — територіальна громада у Черкаській області.